Иван Захарович Лобызовский (настоящая фамилия — Соловьёв; 1910—1975) — советский актёр театра и кино.

Биография 
Родился 30 марта 1910 года в Москве в семье Захара Макаровича и Матрены Егоровны Соловьевых.

С 14 лет он начал работать токарем на фабрике «Трёхгорная мануфактура», одновременно учась в школе ФЗУ, которую закончил в 1927 году.

В 1930 году поступил в театральный техникум при Московском ТРАМе, с этого же года начав выходить на сцену этого театра. По окончании техникума в 1934 году продолжил работу в ТРАМе, который с 1938 года стал называться Театром имени Ленинского комсомола.

В 1936 году взял сценический псевдоним — Лобызовский, под которым работал всю дальнейшую творческую жизнь.

В 1964 году уволился из Театра имени Ленинского комсомола и уехал работать в Магаданский областной музыкально-драматический театр имени Горького.

Став пенсионером, вернулся в Москву, где и скончался 28 марта 1975 года.

Творчество

Роли в кино 
В кино Лобызовский дебютировал в 1936 году, сыграв Петю «Петака» у Игоря Савченко в фильме «Случайная встреча».

  — Случайная встреча — Петя «Пятак»
 1937 — Воздушное приключение — Продавец
  — Подкидыш — Сергеев, сотрудник группы розыска
 1939 — Девушка с характером — комсорг фабрики грампластинок
 1939 — Ночь в сентябре — корреспондент (нет в титрах)
  — Любимая девушка — Костя Зайцев  — Близнецы — начальник милиции  — Беспокойная весна — Бородавка  — Случай на шахте восемь — продавец 1958 — Сорока-воровка — эпизод

 Роли в театре 

 ТРАМ /Театр имени Ленинского комсомола 
  — «Парень из нашего города» К. Симонова (постановщики Иван Берсенев и Владимир Соловьёв) — капитан Севастьянов

Магаданский областной музыкально-драматический театр имени Горького

Примечания

Ссылки 
 [www.kino-teatr.net/kino/acter/m/sov/17353/bio Лобызовский Иван Захарович]
 Лобызовский (Соловьев) Иван Захарович